

Mythologie romaine 
 Lavinia, personnage de la mythologie romaine (notamment de l’Énéide de Virgile), épouse latine d'Énée.

Toponyme 

 Lavinia, communauté non incorporée du Manitoba.

Astronomie 
 Lavinia Planitia, planitia située sur Vénus.

Anthroponyme 
Lavinia est aussi un prénom féminin :
 Lavinia Bazhbeuk-Melikyan (1922-2005), artiste soviétique arménienne ;
 Lavinia Fisher (1793-1820), première femme tueuse en série des États-Unis ;
 Lavinia Fontana ou Lavinia Zappi, (1552-1614), peintresse italienne maniériste de l'école romaine ;
 Lavinia Guglielman (née en 1985), actrice italienne ;
 Lavinia Miloșovici (née en 1976), gymnaste roumaine ;
 Lavinia Warren (1841-1919), femme de Charles Sherwood Stratton, plus connu sous son nom de scène de Général Tom Pouce.

Titres d'œuvres 

 Lavinia, nouvelle de l'écrivaine française George Sand publiée en 1833.
 Lavinia, roman de fantasy de l'écrivaine américaine Ursula K. Le Guin mettant en scène la Lavinia mythologique.

Prénom féminin
Prénom latin
Prénom italien
Prénom roumain